Alecrim (Rio Grande do Sul), een gemeente in de Braziliaanse deelstaat Rio Grande do Sul
 Alecrim (Natal), een wijk in de Braziliaanse gemeente Natal in de deelstaat Rio Grande do Norte
 Alecrim FC, een voetbalclub uit Natal